Мюре́-ле-Шато́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Марсийак-Валлон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12165.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 20 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 316 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 192 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 154 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 80,2 %, в 1999 году было 80,3 %). Из 154 активных работали 145 человек (78 мужчин и 67 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 38 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон